Lapithos o Lapethos (en griego: Λάπηθος; en turco: Lapta) es una ciudad de Chipre. De facto, está bajo el control de la República Turca del Norte de Chipre.

Lambousa es el nombre que se utiliza actualmente para la antigua ciudad romana en la costa a unos 3 kilómetros al norte de la actual Lapta. El filósofo Alejandro de Éfeso la llamó "Imeroessa", "atractiva, pasión excitante ".

Lapithos, con 5.540 grecochipriotas, fue en 1974 después de Famagusta y Morfou, la tercera comunidad más grande, cuyos habitantes de habla griega fueron expulsados o huyeron.

Historia

Antes de Roma 

Según Estrabón, el asentamiento fue fundado por los espartanos. En las inscripciones asirias, Lapithos se menciona como uno de los once reinos chipriotas. El nombre de Lapithos es idéntico al de una montaña en el Peloponeso, esto podría indicar una fundación de origen aqueo. Incluso antes de que estos llegasen a la zona, esta debió estar habitada como demuestran los hallazgos del período calcolítico. Tumbas geométricas en la región sugieren la práctica del sacrificio humano ritual, una costumbre que está atestiguada desde el Neolítico.

Los arqueólogos se refieren a ella como una colonia de los Laconios, construida después de la Guerra de Troya (1000 a.E.) por Praxandros su primer rey. Sin embargo, los hallazgos de las excavaciones, es decir, las ollas y las ruedas de cerámica remontan su existencia ya al 3000 a.E. Sobre la existencia de un santuario de Afrodita, donde las mujeres pedían protección durante el parto, esto es sugerido por el descubrimiento de un escrito del siglo VI a.E. y de pequeñas esculturas de terracota con escenas de nacimientos.

Diodoro Sículo se refiere a la ciudad como uno de los nueve reinos de Chipre, dejándolo por escrito en el siglo IV a.E. Durante el Imperio Persa, fue colonizada por los fenicios. Pisístrato, rey de Lapethos, con su flotilla, junto con Nicocreón de Salamina y Estasanor de Curion, acudió en ayuda de Alejandro Magno, colaborando en la toma de Tiro en Fenicia. Por esta razón, Alejandro, comandante del ejército victorioso, declaró a Chipre libre de los persas. El último rey independiente, Praxippos, fue sometido por Ptolomeo I en el año 312 a.E.

Roma, Bizancio y Casa Lusignan 

Durante el período del Imperio Romano, Lapethos contaba con más de 10.000 habitantes. Era uno de los cuatro distritos de Chipre. Desde la antigüedad, se convirtió en un importante centro para la manufactura de cobre y de cerámica.

En el período proto-cristiano (25 a.E. - 250 d.E.) experimentó un gran impulso comercial gracias a la gran cantidad de productos que elaboraba y también por su puerto y su astillero. Durante este período se le dio el nombre de Lambousa, "brillante", tal vez debido a su deslumbrante riqueza o por su belleza y limpieza o quizás por su faro, que proyectaba una luz brillante a la región circundante.

Con los primeros años del cristianismo, los apóstoles Pablo, Bernabé y Marcos pasaron por aquí procedentes de Tarso. Según el apóstol Bernabé, la ciudad tenía murallas. Cuenta que durante su segunda visita con el apóstol Marcos, se quedaron fuera de los muros, porque no se les permitió el acceso. En la antigüedad tardía, gozó de gran prosperidad tanto gracias a su comercio como a sus riquezas, su arte y su desarrollo. El obispo Theodotos (314-324) murió mártir en Kyrenia mientras que el obispo Dídimo estuvo representado en el 4º Sínodo Ecuménico (451) por San Eulalio o Eulampio, cuya capilla aún se puede encontrar cerca del monasterio de Acheiropoietos.

Lapethos sufrió graves daños durante las incursiones árabes. La población a menudo tuvo que huir y refugiarse en el interior de la isla.

Tras la recuperación bizantina de Chipre de los árabes en el 965, los refugiados regresaron a su ciudad para reconstruirla en una nueva ubicación, no tan cerca del mar, a los pies de los montes Pentadactylos.

Durante el gobierno de la casa Lusignan, Lapithos contaba con una población superior a la de Limassol, Famagusta o Pafos. Se la conocía con el nombre de Le field de la Pison, que se cree que es una falsa etimología de Lapithos. Se sabe que unos años antes de la conquista otomana de Chipre (1571), 3.000 soldados fueron apostados en Lapithos bajo el mando de Zanetto Dandolo, que fue asesinado durante la defensa de Nicosia.

Período Otomano 

Bajo el dominio otomano (1571-1878), el gobierno turco incautó una gran cantidad de propiedades pertenecientes a los griegos. Además, dos iglesias ortodoxas griegas fueron convertidas en mezquitas. En 1780 un distrito de Lapithos se separó para formar un nuevo pueblo, Karavas.

Durante la Guerra de independencia de Grecia del 18 al 21 de junio de 1821, Konstantinos Kanaris, capitán de un barco artillero, realizó una visita a Lapithos con el fin de tomar provisiones y reclutar hombres. Allí organizaron un funeral para enterrar armas (principalmente cuchillos) y otras provisiones en el cementerio local cerca del mar. Durante las noches siguientes marineros del buque desenterraron los objetos y los llevaron a bordo y se fueron con dieciséis nuevos reclutas. Los gobernantes turcos se enteraron de los incidentes en los días posteriores y tomaron medidas severas; decapitaron al jefe local y a otros quince habitantes en Nicosia el 9 de julio de 1821.

Gobierno Británico 

Poco después de que los británicos tomaran Chipre a los otomanos en 1878, Lapithos fue declarada municipio. Andreas Koumides asumió el cargo de alcalde.

Los habitantes participaron en la guerra anticolonial de la EOKA de 1955-1959. Muchos jóvenes fueron entrenados en las tácticas de guerra de guerrillas por Gregoris Afxentiou y más tarde por Kyriakos Matsis. La ciudad estuvo a la vanguardia de la campaña de sabotaje contra el dominio colonial. Muchas bombas explotaron y las tropas británicas fueron emboscadas y atacadas. Por esta razón a la comunidad se le ordenó pagar onerosas multas colectivas. Los hombres fueron detenidos, mientras que el toque de queda se impuso a menudo.

República de Chipre 

Los Acuerdos de Zúrich-Londres (1959) llevaron al nacimiento de la República de Chipre (1960) pero no traerá realmente una paz duradera. En 1963 estallarán los conflictos entre comunidades. Trescientos turcochipriotas que vivían en Lapithos se vieron obligados a huir bajo la presión de los círculos militares de Ankara, refugiándose en los enclaves turcos al norte de Nicosia.

La invasión turca del 20 de julio de 1974 les abrirá la puerta de Lapithos de nuevo, mientras que sus vecinos grecochipriotas se verán obligados a abandonar sus hogares y propiedades. Cuatro mil personas se convirtieron en refugiados tras haber sufrido las vicisitudes de la guerra: bombardeos de combate, disparos desde barcos de guerra en la costa y el fuego indiscriminado de soldados.

Geografía 

Situada a unos 14 kilómetros al oeste de Kyrenia (Girne), en la costa norte de Chipre, al este limita con Karavas (Alsancak), al oeste con Basileia (Karşıyaka), en el sur con los pueblos de Sysklipos (Akçiçek), Agridaki (Alemdağ) y Larnaka tis Lapithou (Kozan). Se extiende desde las altas montañas de Pentadactylos a las aguas del Mediterráneo. De hecho, está en la loma de la cumbre más alta de los Pentadactylos, el Kyparissobouno, que alcanza los 1.024 metros de altura.

El pueblo estaba formado por seis enorias (parroquias). Cada enoria tenía su propia administración civil y religiosa. Había un consejo comunitario en virtud de un presidente y una autoridad eclesiástica con un sacerdote ortodoxo griego. Además cada enoria tenía su propio cementerio. Los seis enorias eran las siguientes:

Ayia Anastasia y Ayia Paraskevi, en el Alto Lapithos son conocidas como las Pano Enories (Parroquias Altas). Ayios Theodhoros en el lado oeste del pueblo y Timios Prodhromos y Ayios Loukas en el centro, mientras que Ayios Minas está al este.

Agricultura y cultivos 

Lapithos tiene tierras fértiles y ricos recursos hídricos. Se cultivan una gran variedad de árboles, especialmente cítricos, y en concreto limoneros; los cultivados en la zona (Lemonia Lapithiotiki) son muy conocidos en Chipre. Los huertos abundan en el lugar con su color verde. El aroma de la flor del limón es omnipresente. Los olivares y algarrobos crecen sobre todo en las zonas montañosas. Ellos proporcionaron el llamado "oro negro" en un momento en el que el comercio no estaba en su mejor momento.

Las plantas de agua como los árboles del pistacho, se cultivan en abundancia en las llanuras. Las moreras se plantan en el borde de los huertos con el fin de proteger a los limoneros de los vientos y la salinidad del mar y también para proporcionar alimento a los gusanos de seda, que son el pilar de la industria de la seda.

Los abundantes huertos con sus limoneros, cidros, mandarinas, pomelos, bergamotas y todo tipo de naranjos forman el fondo verde del paisaje, más visible en la primavera con la flor blanca de los árboles.

La gran variedad de ciruelas blancas de Lapithos son tal vez únicas. Rojas, amarillentas (muy dulces y redondas que se pueden comer sin madurar) y también las llamadas flokkaroues (largas y verdosas) son variedades peculiares únicas de la zona. Proporcionan un ingreso extra a los agricultores locales.

Iglesias y mezquitas 

La ciudad se divide en seis parroquias. Cada una de las seis lleva el nombre del santo a quien está dedicada la iglesia parroquial. En las llanuras del oeste el viajero encuentra la iglesia parroquial de Ayios Theodoros Stratilatis, San Teodoro el comandante victorioso. A continuación, se encuentra la iglesia parroquial de Apostolos Loukas , Apóstol Lucas, y finalmente la iglesia parroquial de Agios Minas, San Menas. En las colinas hay otras dos. En primer lugar, la iglesia de Ayia Anastasia, Santa Anastasia, situada en un punto estratégico con un gran patio que la rodea en el que hay una escuela primaria. Luego, en un terreno más alto, está la más grande de las iglesias parroquiales del pueblo, la de Ayia Paraskeui, San Paraskevi. Por último, pero no menos importante, justo en el centro de la ciudad se encuentra la Iglesia de Timiou Prodromou que data del siglo XVIII, la más antigua de Lapithos.

En el interior de la iglesia de San Teodoro se guardan viejos libros e iconos bizantinos. Según los testimonios de los grecochipriotas exiliados por la invasión turca, en 1974 fue saqueada cada pieza del tesoro de esta histórica iglesia.

La mezquita de Haydar Pashazade Mehmet Bey en Lapithos está hecha de piedra y es de estilo otomano.

Habitantes ilustres 

Jorge de Chipre, Geógrafo Bizantino
Cyprien Katsaris, Músico Franco-Chipriota
Ioannis Tsangaridis, General griego

Relaciones internacionales

Hermanamiento de ciudades 

Laphitos está hermanada con:

 Büyükçekmece, Turquía (desde 2007)
 Kemer, Antalya, Turquía (desde 2012)
 Karpoš, Skopie, Macedonia del Norte (desde 2015)

Referencias 

Localidades de Chipre